Ордабай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ордабай — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Ордабай — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.